Василий Васильевич Крылов:
 Крылов, Василий Васильевич (1892—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Крылов, Василий Васильевич (1953—2010) — марийский поэт и писатель, председатель Союза писателей Марий Эл.